Masters 2016 (ang: 2016 Dafabet Masters) − nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy, rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 10−17 stycznia 2016 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 90 000 £
Półfinalista: 50 000 £
Ćwierćfinalista: 25 000 £
Runda 1: 12 500 £

Najwyższy break turnieju: 10 000 £

Łączna pula nagród: 600 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 Masters 2016 na portalu snookerworld.pl

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Masters
2016 w Anglii